Belgen in het Roemeense voetbal geeft een overzicht van Belgen die een contract hebben (gehad) bij Roemeense voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers 

Roemeense
Voetbal in Roemenië